Extraliga 2013-2014 – edizione della competizione di pallavolo femminile slovacca
 Extraliga 2013-2014 – edizione della competizione di pallavolo maschile slovacca